Il doppio  del Copa Petrobras Asuncion 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Alejandro Fabbri e Leonardo Mayer erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura hanno battuto in finale 6–3, 0–6, [10–8] Máximo González e Eduardo Schwank.

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (campioni)
 Máximo González /  Eduardo Schwank (finale)

 David Marrero /  Carles Poch-Gradin (semifinali) 
 Ricardo Hocevar /  João Souza (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Copa Petrobras Asunción 2009